L'AEGON Pro Series Loughborough 2011 è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento. È stata la 2ª edizione del torneo, che fa parte dell'ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2011 e dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2011. Il torneo maschile e quello femminile si sono giocati a Loughborough in Gran Bretagna dal 7 al 13 novembre 2011.

Partecipanti ATP

Teste di serie

 1 Ranking al 10 ottobre 2011.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Daniel Evans
  Oliver Golding
  Joshua Goodall
  Alexander Ward

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Daniel Cox
  Joshua Milton
  Timo Nieminen
  Daniel Smethurst

Partecipanti WTA

Teste di serie

Rankings al 31 ottobre 2011.

Altre partecipanti
Giocatrici che hanno ricevuto una wild card:
  Katie Boulter
  Harriet Dart
  Emma Devine
  Eden Silva

Giocatrici passate dalle qualificazioni:
  Alica Barnett
  Georgia Craven
  Kyria Dunford
  Aimee Gibson
  Valeria Podda
  Holly Richards
  Jade Schoelink
  Tiffany William

Campioni

Singolare maschile 

 Tobias Kamke ha battuto in finale  Flavio Cipolla, 6–2, 7–5

Singolare femminile 

 Tara Moore ha battuto in finale  Myrtille Georges, 7–6(7–5), 5–7, 6–4

Doppio maschile 

 Jamie Delgado /  Jonathan Marray hanno battuto in finale  Sam Barry /  Daniel Glancy, 6–2, 6–2

Doppio femminile 

 Tara Moore /  Francesca Stephenson hanno battuto in finale  Malou Ejdesgaard /  Amanda Elliott, 3–6, 6–2, [10–3]

Collegamenti esterni 

 
ATP Challenger Tour 2011